Това е списък на столиците на страните, групирани по части от света.

Европа 

Трансконтиненталните държави, като Турция и Казахстан са едновременно азиатски и европейски държави, тъй като по-малка част от тяхната територия се намира в Европа, но по-голямата част от тях, включително техните столици, са в Азия.

В зависимост от възможността за очертаване на европейско-азиатската граница (по протежение на депресията Кумо-Манич, както най-често се приема в Европа, или по водосбора на Големия Кавказ, както е най-често приемано в Америка), Северният Кавказ може да бъде отнесено към Азия или Европа. В последния случай Азербайджан и Грузия, в които 10% и 5% от територията са разположени на север от водосбора на Големия Кавказ, могат условно да бъдат отнесени към трансконтинентални държави, в които по-голямата част от територията и столиците и на двете държави са разположени в Азия. В геополитически план тези страни често се наричат ​​европейски.

Понякога, въз основа на исторически и културни критерии, Кипър и Армения, географски напълно разположени в Азия, се считат като европейски държави.

Азия

Африка

Америка

Океания 

!